Le xian de Qianshan (潜山) est une subdivision administrative de la province de l'Anhui en Chine ;
 Le district de Qianshan (千山) est une subdivision administrative de la province du Liaoning en Chine.
 Le sous-district de Qianshan (前山街道) est une subdivision administrative de la préfecture de Zhuhai en Chine.

D'autre part, Qian Shan est une montagne située dans la province chinoise du Liaoning.
Homonymie de toponyme